2012 PDC World Darts Championship — 19-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Прошёл в Лондоне с 15 декабря 2011 по 2 января 2012 в Александра-палас.

Англичанин Адриан Льюис выиграл турнир, таким образом защитив титул 2011 года, где он обыграл шотландца Гэри Андерсона. Льюис стал третьим игроком в истории, сумевшим защитить чемпионский титул спустя год после первой победы. Оба финалиста участвовали в турнире, Гэри Андерсон «вылетел» из борьбы за титул в четвертьфинале.

Призовой фонд турнира — £1000000, чемпион получил £200000.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд турнира — £1000000 — аналогичный двум предыдущим турнирам.
 Чемпион (1): £200000
 Финалист (1): £100000
 Полуфиналист (2): £50000
 Четвертьфиналист (4): £25000
 Проигравшие в третьем раунде (8): £15000
 Проигравшие во втором раунде (16): £10000
 Проигравшие в первом раунде (32): £6000
 Проигравшие в предварительном раунде (8): £3500
 9 дротиков: £10000

Турнирная таблица

Предварительный раунд 
Игры проходят по правилам «лучший из семи» (играют максиммум 7 легов).

Финальный раунд

Финал

См. также 
 Чемпионат мира по дартсу 2012 (BDO)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012
Декабрь 2011 года
Январь 2012 года
2011 год в Лондоне
2012 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2012 году
Дартс
Дартс